Nicolae Popa se poate referi la:

 Nicolae Popa, artist popular din Târpești, Neamț
 Nicolae Popa, deputat în Parlamentul României
Nicolae Popa, profesor de teorie generală a dreptului, președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție
 Nicolae Popa, pictor și grafician român, reprezentant de seamă al picturii ieșene interbelice 
Nicolae Popa, fostul director Gelsor, condamnat în dosarul FNI
Nicolae Popa, scriitor născut în 1959, în satul Buda, Raionul Călărași